«Ямагумо» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны, шестой типа «Асасио».
 «Ямагумо» — серия японских эскадренных миноносцев.